Dit is een lijst van steden in Chili. In deze tabel zijn alle steden in het land Chili opgenomen die meer dan 40.000 inwoners hebben op de datum 24 april 2002. Verder is ook aangegeven in welke regio de stad ligt. De dikt gedrukte steden zijn de hoofdsteden van de regio´s.

 
Chili
Chili
Steden